Blue Jay ist  der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Jay (Kalifornien), im San Bernardino County
 Blue Jay (Ohio), im Hamilton County
 Blue Jay (Pennsylvania), im Forest County
 Blue Jay (West Virginia), im Raleigh County
 Blue Jay 6, im Raleigh County, West Virginia

Sonstiges:
 Blue Jay Way, Straße in Los Angeles
 Blue Jay Deposit, Mine im Grant County, New Mexico
 BlueJ, eine Entwicklungsumgebung für Java
 ein Vogel, siehe Blauhäher

Siehe auch:
 Blue Jay Creek
 Blue Jay Lake